Le grabon est l’accumulation des particules résultantes du rejet de soudure, lors de la soudure des particules de métaux en fusion.

Notes et références

Voir aussi 

Soudage